«Две женщины» — многозначное понятие.

Роман 
 «Две женщины» — роман голландского писателя Харри Мулиша

Фильмы 
 «Две женщины» — фильм 1929 года режиссёра Григория Рошаля
 «Две женщины» — (Zwei Frauen) — фильм 1938 года производства Германии, в одной из главных ролей — Ольга Чехова.
 «Две женщины» — фильм 1947 года, реж. Арнольд Сьостранд
 «Две женщины» — телесериал 1988 года с Софи Лорен в главной роли, реж. Дино Ризи (Италия)
 «Две женщины» — фильм 1989 года с Мартой Плимптон в главной роли, реж. Карл Шенкель (США, ФРГ)
 «Две женщины» — фильм 1992 года с Викторией Пэрис в главной роли, реж. Алекс де Ренци (США)
 «Две женщины» — фильм 1999 года с Ники Карими в главной роли, реж. Таминех Милани (Иран)
 «Две женщины» — фильм 2010 года, реж. Чонг Йюн Су
 «Две женщины» — телеспектакль.
 «Две женщины» — фильм 2014 года, реж. Вера Глаголева

Другое 
 «Две женщины» — скульптурная композиция в Познани, Польша.

См. также 
 «Женщина + женщина» () — нидерландский фильм 1979 года, реж. George Sluizer 
 «Чочара» (в английском прокате «Two Women») — фильм 1960 года, реж. Витторио де Сика (Италия)